Austria:
 Eisenstadt – miasto w kraju związkowym Burgenland
 Eisenstadt-Umgebung – powiat w kraju związkowym Burgenland

Osoby:
 Harris Eisenstadt – kanadyjski perkusista
 Szemu’el Noach Eisenstadt – izraelski socjolog

Inne:
 Eisenstadt – diecezja w Austrii